Первый дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1999 — 1-ый турнир в первом дивизионе и 22-й турнир в группе С. Проходил с 16 по 20 марта 1999 года в Бухаресте Румыния
Победитель турнира получал право сыграть в следующем году в группе В чемпионата мира 2000 года. 2 команды, занявшие последние места выбывали во второй дивизион чемпионата Европы среди юниоров 2000 года.

Арена 

Все матчи чемпионата прошли в Патиноарул Михай Фламоропул.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Казахстана победила в турнире группы D 1998 года, остальные — пришли из группы C.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+2).

Финал 

Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Эдуард Ройтман
 Защитник:  Алекс Кранич
 Нападающий:  Виктор Блинов

Лучший бомбардир           
 Нападающий:  Виктор Блинов 13 (8+5)

Ссылки 
Информация о турнире  passionhockey.com

C